Co-Co, (C-C ou Co'Co') é um código para um arranjo de rodeiros com bogies de seis rodas cada, com todos os eixos tracionados por motores. Locomotivas Co+Co são configuradas com o mesmo tipo de arranjo, mas com uma conexão articulada entre os bogies. O equivalente na Classificação UIC para este arranjo é Co'Co'. Geralmente as locomotivas com este arranjo, são empregadas para transporte de carga.

Ver também
 :Categoria:Locomotivas C-C
 :Categoria:Locomotivas por arranjo de rodeiros

 

Co-Co
Co-Co